Hannah Amond – nome di battesimo di Hannah Diamond, cantante inglese
 Pádraig Amond – calciatore irlandese
 Amond – personaggio della serie a fumetti Dragon Ball